Skrót UML może oznaczać m.in. następujące pojęcia:
 Unified Modeling Language – język modelowania obiektowego systemów i procesów, używany w inżynierii oprogramowania,
 University of Massachusetts Lowell – uczelnia w Stanach Zjednoczonych,
 User-mode Linux – port architekturowy jądra Linuksa.